Die Diamond Nine / Dynamic Austrian Open 2008 waren das 93. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 12. bis 14. Juni 2008 in Rankweil in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Turniersieger wurde der Niederländer Nick van den Berg, der den Engländer Imran Majid im Finale mit 9:2 besiegte.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Austrian Open 2008 auf der Website der Euro-Tour
 Austrian Open 2008 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

093
Billardturnier in Rankweil
Poolbillardveranstaltung 2008